Das Willingen Five 2019 war ein Skisprungwettbewerb, Teil des Skisprung-Weltcups 2018/19. Es fand vom 15. bis zum 17. Februar 2019 auf der Mühlenkopfschanze im hessischen Willingen statt. Ryōyū Kobayashi gewann den Wettbewerb.

In die Endwertung des Willingen Five flossen sowohl der Qualifikationsdurchgang vom 15. Februar, der die Startberechtigung für beide folgenden Wettbewerbe gab, als auch jeweils die beiden Durchgänge der Wettbewerbe am 16. und 17. Februar ein. Der am Freitag als Ersatz für das ausgefallene Teamspringen in Titisee-Neustadt ausgetragene Teamwettbewerb wurde für das Willingen Five nicht berücksichtigt. Der Gewinner des Willingen Five erhielt wie im Vorjahr ein zusätzliches Preisgeld von 25.000 Euro.

Am Willingen Five nahmen 60 Sportler aus 13 Nationen teil. Das Weltcup-Wochenende war mit insgesamt 56.800 Zuschauer ein Erfolg.

Übersicht

Qualifikation 

Die Qualifikation fand am 15. Februar 2019 statt. Die 50 bestplatzierten Springer qualifizierten sich für die Wettbewerbe am 16. und 17. Februar. Filip Sakala und Kevin Bickner wurden disqualifiziert, Dimitri Wassiljew ging nach dem Trainingsdurchgang nicht mehr an den Start. Markus Eisenbichler gewann die Qualifikation vor rund 13.100 Zuschauern und erhielt hierfür ein Preisgeld von 3.000 Euro.

Wettbewerb am 16. Februar 

Das Weltcupspringen am Samstag begann um 16:00 Uhr. Der Sieger der Qualifikation Markus Eisenbichler verpasste überraschend den zweiten Durchgang. Mit Eetu Nousiainen, Lukáš Hlava und Jan Hörl wurden drei Springer im ersten Durchgang disqualifiziert. Karl Geiger gewann den Wettkampf vor rund 23.500 Zuschauern. In der Gesamtwertung des Willingen Five führte nach diesem Tag Karl Geiger (465,0 Punkte) vor Ryōyū Kobayashi (463,1 Punkte) und Piotr Żyła (458,6 Punkte).

Wettbewerb am 17. Februar 

Das Weltcupspringen am Sonntag begann um 15:15 Uhr. Gregor Schlierenzauer wurde noch vor seinem ersten Sprung wegen eines irregulären Sprunganzugs disqualifiziert. Der Japaner Ryōyū Kobayashi konnte den Wettkampf mit zwei hervorragenden Sprüngen und 21,6 Punkten Vorsprung auf den Deutschen Markus Eisenbichler gewinnen.

Gesamtwertung

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Willingen Five 2018
 Skisprung-Weltcup 2018/19

Männerskisprungwettbewerb
Sportveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Willingen (Upland)
Skispringen (Deutschland)